Naselja u Sloveniji
 Gorenje Dole (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško
 Gorenje Dole (Škocjan, Slovenija), naselje u općini Škocjan